Национальное единение:
 Национальное единение — словосочетание определяющее сплочение, укрепление связей между людьми в той или иной нации.
 «Национальное единение» — норвежская ультраправая политическая партия (1933 — 1945 годы).
 «Национальное единение» — бывшая армянская оппозиционная, левоцентристская партия, созданная в 1997 году.

См. также 
 Национальное единство
 Правительство национального единства
 Национальная объединённая партия